Turek heißt in der Geografie

 Turek, Ort in Polen
 Landkreis Turek, ehemaliger Landkreis im Reichsgau Wartheland

Turek ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Turek (1907–1996), polnischer Lehrer und Stadtpräsident
 Bogusław Turek (* 1964), polnischer Priester
 Bohumil Turek (1901–1972), tschechoslowakischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Charlotte Martinz-Turek (1970–2009), österreichische Kulturhistorikerin und Kuratorin
 Franciszek Turek (1882–1947), polnischer Maler und Kunstlehrer
 Gerald Turek (* 1979), österreichischer Mixed Martial Arts - Kämpfer
 Jerry Turek (* 1975), kanadischer Tennisspieler
 John Turek (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Klaus Turek (* 1937), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Ludwig Turek (1898–1975), deutscher Schriftsteller
 Rolf-Michael Turek (* 1949), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer
 Roman Turek (* 1970), tschechischer Eishockeyspieler
 Siegwulf Turek (* 1950), österreichischer Regisseur, Bühnenbildner und Projektionsdesigner
 Svatopluk Turek (1900–1972), tschechischer Schriftsteller
 Thomas Turek (* 1961), deutscher Chemieingenieur und Reaktionstechniker
 Toni Turek (1919–1984), deutscher Fußballspieler
 Zbigniew Turek (1917–1997), polnischer Dichter

Siehe auch:
 Tureck
 Turrek